El País Financiero es un diario digital en español, fundado en 2018 . Se trata de un medio especializado en periodismo económico, finanzas y contenido de inversión.

Es propiedad del grupo Atlas Ventures, una empresa con sede en Andorra. La dirección del medio se ejerce desde la empresa propietaria.

Su equipo está formado principalmente por periodistas financieros, aunque también cuentan con economistas. El periódico forma parte de Google Noticias.

Según Similarweb, su audiencia de diciembre de 2021 a febrero de 2022 ha fluctuado entre 37.700 y 66.100 visitantes mensuales.

Referencias

Enlaces externos 

Periódicos digitales de España
Periódicos de negocios
Periódicos en español
Publicaciones fundadas en 2018